Гулжигит Жаныбекович Алыкулов (; ) — кыргызский футболист, полузащитник казахстанского клуба «Кайрат» и сборной Кыргызстана.

В сезоне 2019—2020 стал лучшим игроком Немана (клуб из высшей лиги Белоруссии).

Карьера 
Воспитанник футбольной команды «Дордой». В 2017—2018 годах выступал в системе турецкого клуба «Антальяспор».

Во взрослом футболе дебютировал в 2018 году в клубе высшей лиги Киргизии «Кара-Балта». Вторую половину сезона провёл в составе «Алги».

С 2019 года выступает за белорусский «Неман». 29 марта дебютировал в основном составе клуба. 19 апреля забил свой первый гол в ворота «Гомеля», который стал победным.

В январе 2020 года перешёл в алматинский «Кайрат», сумма трансфера составила €180 тыс.

Выступал за сборные Киргизии младших возрастов. В 2016 году в составе сборной до 16 лет принял участие в финальном турнире чемпионата Азии. 22 сентября забил гол в ворота Вьетнама.

В национальной сборной Киргизии дебютировал 11 июня 2019 года в матче против Палестины.

Достижения 
  «Кайрат»
 Чемпион Казахстана: 2020
 Обладатель кубка Казахстана: 2021

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Немана»

Футболисты Киргизии
Игроки сборной Киргизии по футболу
Игроки ФК «Кара-Балта»
Игроки ФК «Алга»
Игроки ФК «Неман» Гродно
Игроки ФК «Кайрат»